Павлович Володимир Назарович (1947) — український художник, педагог.
 Павлович Іван Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Павлович Олександр Іванович (1819–1900) — український поет з Лемківщини.
 Олександр Павлович (? −1901) — історик з Поділля.
 Павлович Олександр Юрійович (1988) — білоруський хокеїст.
 Павлович Юрій Юрійович (1874–1947) — вчений-етнограф, художник-аквареліст.

українські прізвища